Черствый — русская фамилия. Известные носители:

 Черствый, Борис Анатольевич (род. 1950) — российский скульптор.
 Черствый, Ярослав Филиппович (род. 1933) — советский гребец.